СГС (сантиметр-грам-секунда) — одна з систем одиниць вимірювання.

У СГС основною одиницею для вимірювання довжини прийнято сантиметр, маси — грам, часу — секунду.

Система СГС широко використовується в фізиці й основна маса фізичної літератури, включно з класичними роботами, написана на її основі.

Існує кілька похідних від СГС систем, у яких різним чином записуються базові рівняння електродинаміки. Серед них

 СГСГ — гаусова система одиниць.
Гаусова система найприродніша з усіх систем. Її переваги полягають у тому, що у вакуумі вектори електричної та магнітної індукції збігаються із векторами напруженості електричного й магнітного поля. Крім того напруженості електричного й магнітного полів мають однакову розмірність, що природно з огляду на те, що вони складають єдине електромагнітне поле. Фізичні формули, записані в гаусовій системі мають найприродніший вигляд.

Проте, незважаючи на фізичну доцільність і логічність чи на те, що більшість класичних книг в області фізики й наукових праць у журналах написані з використанням саме цієї системи, гаусова система не стала основною міжнародною системою одиниць, оскільки її одиниці сили струму, напруги й опору не здобули широкого визнання й ввійшли в конфлікт із одиницями, які використовувалися на практиці.

 СГСЕ — абсолютна електростатична система одиниць.
 СГСМ — абсолютна електромагнітна система одиниць.

Одиниці 
 Грам — одиниця вимірювання маси;
 Гільберт — одиниця вимірювання магніторушійної сили й різниці магнітних потенціалів
 Пуаз — одиниця коефіцієнта динамічної в'язкості; 1 пуаз = г / (см· с) = 0,1 Н · с / м²;
 Дина — одиниця сили в системі СГС; визначається, як сила, що надає тілу з масою 1 г прискорення 1 см/c2; 1 дина = 10-5 Н;
 Фот — одиниця освітленості та світності.1 фот = 10 000 люкс.
Сантиметр — основна одиниця вимірювання лінійних розмірів.
Барія — одиниця вимірювання тиску.
Гал — одиниця вимірювання прискорення.
Ерг — одиниця енергії.
Стокс — одиниця вимірювання кінематичної в'язкості.

Див. також 

 Міжнародна система одиниць
 Правила переводу формул із системи СГС в систему SI.
 Перетворення одиниць вимірювання

Акроніми
Метрологія
Системи одиниць
Вимірювання
Одиниці вимірювання
Метрична система